La denominación Condado de Jackson puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Jackson (Alabama)
 Condado de Jackson (Arkansas)
 Condado de Jackson (Colorado)
 Condado de Jackson (Carolina del Norte)
 Condado de Jackson (Dakota del Sur)
 Condado de Jackson (Florida)
 Condado de Jackson (Georgia)
 Condado de Jackson (Illinois)
 Condado de Jackson (Indiana)
 Condado de Jackson (Iowa)
 Condado de Jackson (Kansas)
 Condado de Jackson (Kentucky)
 Parroquia de Jackson (Luisiana)
 Condado de Jackson (Míchigan)
 Condado de Jackson (Minnesota)
 Condado de Jackson (Misisipi)
 Condado de Jackson (Misuri)
 Condado de Jackson (Ohio)
 Condado de Jackson (Oklahoma)
 Condado de Jackson (Oregón)
 Condado de Jackson (Texas)
 Condado de Jackson (Tennessee)
 Condado de Jackson (Virginia Occidental)
 Condado de Jackson (Wisconsin)